Il toponimo Kalengwa può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kalengwa, comune del distretto di Kalulushi
Kalengwa, comune del distretto di Mufumbwe